NGC 3890 (другие обозначения — NGC 3939, UGC 6788, MCG 13-9-3, ZWG 352.8, IRAS11465+7434, PGC 36925) — спиральная галактика (Sc) в созвездии Дракона. Открыта Уильямом Гершелем в 1797 году.

Этот объект занесён в Новый общий каталог дважды, с обозначениями NGC 3890 и NGC 3939, поскольку Гершель дважды «открыл» галактику, не обнаружив, что наблюдал один и тот же объект. Второй раз он наблюдал галактику в 1801 году.

Галактика NGC 3890 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 3890 в группу также входят NGC 3562 и NGC 3523.

Примечания 

 

3890
Дракон (созвездие)